Dörrhof ist ein Ortsname in Baden-Württemberg:

 Dörrhof (Braunsbach), Gehöft im Ortsteil Jungholzhausen der Gemeinde Braunsbach, Landkreis Schwäbisch Hall
 Siedlung Dörrhof, Ort der Gemeinde Rosenberg, Neckar-Odenwald-Kreis

Siehe auch:
 Dörnhof